Orapa Wanderers Football Club é um clube de futebol de Botswana. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2004/05.

Clubes de futebol do Botsuana